Мексика́нец:

 См. Мексиканцы